Рой е населено място определено при преброяването в района на Фъргюс, Монтана, САЩ. Селото се намира по протежението на американската магистрала 191 в Североизточния район на Фъргюс. Пощенския код е 59471. При преброяване на населението през 2010 г. е имало 108 души.

Климат 
Районът на Рой има полупустинен климат със студени зими, с изключение на случаите, когато градът е под влияние на Чинук (вид вятър) , които обикновено имат максимална температура по-висока от  за седемнадесет дни през зимата и през дванадесетте дни на ноември и март. Пролетта е мека, докато летните дни са горещи, понякога е много горещо, но вечер обикновено е прохладно.

Валежите са сравнително малко, основно идват с гръмотевични бурии в края на пролетта и лятото, по време на снеговалеж има средно 0,78 метра сняг, но значителни валежи се случват само през малка част от зимните дни. Въпреки това, в студената зима на 1977-78 г., снежната покривка достига  на 19 февруари и възлиза средно на  в рамките само на месец февруари.

Източници 

Селища в САЩ